Лопиталь или Л’Опиталь ( или l’Hospital) — французская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Лопиталь, Гийом Франсуа де (; 1661—1704) — французский математик.
 Правило Лопиталя
 Лопиталь, Мишель де (; ок. 1504/1507—1573) — французский государственный деятель, поэт, гуманист.
 Лопиталь, Николя де  (1581—1644) — маршал Франции, старший брат Франсуа де Лопиталя.
 Лопиталь, Поль Франсуа де (1697—1797) — военачальник, французский посол в России, мемуарист. 
 Лопиталь, Франсуа де (, 1583—1660) — маршал Франции, младший брат Николя де Лопиталя.

Топоним 
 Лопиталь — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Л’Опиталь — коммуна во Франции, департамент Мозель.